

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 10 podstawowych
 Wielka Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Wielka Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Wielka Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Wielka Wieś
 Wielka Wieś – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Wielka Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Wielka Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Wojnicz
 Wielka Wieś – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Wielka Wieś – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków
 Wielka Wieś – część wsi Złota w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Wielka Wieś – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Wąchock
 Wielka Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Buk
 Wielka Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Miejscowość na Litwie 
 Wielka Wieś – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w gminie Ignalino
 Wielka Wieś – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w gminie Wielka Wieś

Inne 
 Wielka Wieś – dawna nazwa miasta Władysławowo

Zobacz też 
 Wielka Wieś A, Wielka Wieś B
 Wielkawieś
 Dolna Wieś, Górna Wieś, Mała Wieś. Średnia Wieś

Linki zewnętrzne